Влади́мир Миха́йлович Спичкин (литературный псевдоним О́гнев; ) — русский советский писатель, начальник подразделения Управления КГБ СССР по Курганской области, подполковник, старший редактор Курганского отделения Южно-Уральского книжного издательства.

Биография 
Владимир Михайлович Спичкин родился 17 сентября 1927 года в семье служащих в городе Перми Пермского округа Уральской области, ныне город — административный центр Пермского края.

В 1934 году его мать, Елизавету Ивановну, как педагога направили на работу в Курган во вновь созданную Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу. 

С 1941 года член ВЛКСМ.

В 1942 году, из восьмого класса был призван на учебу в систему трудовых резервов. Учился на токаря и фрезеровщика, а затем до ноября 1944 года работал помощником мастера в ремесленном училище № 1 при заводе «Кургансельмаш». Одновременно продолжал учиться в вечерней школе рабочей молодежи, активно участвовал в работе комсомольской организации.

1 декабря 1944 года по направлению городского комитета комсомола был зачислен на службу в органы государственной безопасности, где и прослужил до октября 1975 года. Последняя занимаемая должность — начальник подразделения Управления КГБ СССР по Курганской области. Воинское звание — подполковник. 

В 1947 году вступил в ВКП(б), с 1952 года партия переименована в КПСС. Много лет был членом бюро и заместителем секретаря партийной организации УКГБ СССР.

В 1968 году заочно окончил исторический факультет Курганского педагогического института.

С 1969 года член Союза журналистов СССР.

В октябре 1975 года по личной просьбе и состоянию здоровья был уволен в запас. В том же месяце по рекомендации обкома КПСС был назначен старшим редактором (заведующим) Курганского отделения Южно-Уральского книжного издательства. 

После ликвидации отделения издательства, работал литературным консультантом в Курганской областной писательской организации.

С 19 марта 1981 года член Союза писателей СССР, после распада СП СССР член Союза писателей России.

Владимир Михайлович Спичкин умер 14 ноября 1999 года в городе Кургане Курганской области.

Творчество 
Первые публикации Владимира Спичкина — корреспонденции из пионерского лагеря «Артек», где он был с группой пионеров из Челябинской области в 1938 году. В юности пытался писать стихи, позднее — статьи в газеты и журналы.

Литературную деятельность начал в 1968 году, работал в двух жанрах, приключений и сатиры и юмора. Поскольку первые произведения опубликованы в то время, когда он служил в органах КГБ, опубликовать их был вынужден под псевдонимом – «Огнев».. Основные произведения посвящены работникам государственной безопасности, много работал в области сатиры и юмора.

Награды и премии 
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Нагрудный Юбилейный Знак «50 лет органам ВЧК-КГБ» 
 Неоднократно поощрялся КГБ СССР, обкомом КПСС,

Семья 
Женат, два сына.

Сочинения 
Владимир Огнев печатался в газетах, в журнале «Урал». Участвовал в коллективном сборнике «Вниз головой».

Книги

Примечания 

Члены КПСС
Выпускники Курганского государственного университета
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Авторы детективной прозы
Авторы приключенческой литературы
Авторы юмористической прозы
Сатирики СССР
Литераторы, известные под псевдонимами